O barré, ou des lettres ou symboles y ressemblant, peut se retrouver dans :

Alphabet latin 
 Ø, O barré obliquement, lettre utilisée dans les alphabets danois, féroïen et norvégien ou encore dans l’alphabet général des langues camerounaises ; sa minuscule représente une voyelle mi-fermée antérieure arrondie dans l’alphabet phonétique international.
 Ɵ, O barré horizontalement ou rayé, lettre latine utilisée dans les alphabets dan-gio ou mayogo ; sa minuscule représente une voyelle mi-fermée centrale arrondie dans l’alphabet phonétique international.
 Ꝋ, O à barre longue, lettre latine utilisée, après le  jusqu’au Moyen Âge, comme symbole et comme abréviation pour certains mots latins.
 Ø, O barré réfléchi, lettre utilisée dans certaines transcriptions phonétiques scandinaves.
 ɸ, phi latin, lettre qui représente une consonne fricative bilabiale sourde dans l’alphabet phonétique international.

Alphabet cyrillique 
 Ө, O barré, utilisée dans les alphabets bachkir, bouriate, iakoute, kalmouk, kazakh, kirghiz et mongol.
 Ѳ, fita, l'ancienne lettre cyrillique.
 Ф et ф, lettre Cyrillique correspondant à « f » ou « ph ».

Alphabet grec 
 Θ et θ, thêta correspondant à « th ».
 Φ et φ, phi majuscule et minuscule, correspondant à « f » ou « ph ».

En mathématique et en physique 
 ∅ (U+2205), symbole mathématique utilisé pour représenter l'ensemble vide, également utilisé en linguistique.
 ⌀ (U+2300), symbole standard pour le diamètre ;
 le zéro barré, parfois utilisé sur des systèmes informatiques avec une barre transverse pour représenter le nombre 0 différemment de la lettre O.

Marine 
 (o) Ligne de flottaison

Autre 
 Ø (Danemark), morceau de terrain surélevé.